Реальная теологическая энциклопедия (, ()) — энциклопедия теологии и религиоведения на немецком языке. Содержит в 36 томах около 2000 статей, в частности об истории христианства начиная с раннего христианства и заканчивая XX веком. Первый том издан в 1977 году, а последний в 2004.

Создание и редактура 
Реальная теологическая энциклопедия, изданная издательством Walter de Gruyter, продолжает традиции написания специализированных энциклопедий XIX века, в частности Реальной энциклопедии протестантской теологии и церкви () (RE), опубликованной в Лейпциге между 1896 и 1913 годами. Но в отличие от последней, TRE рассматривает затронутые темы в экуменическом ключе.

TRE редактировали четырнадцать основных редакторов. Вплоть до 12 тома (1984 год), главными редакторами были , церковный историк и бывший епископ Евангелическо-лютеранской церкви города Брансуик и , профессор практической теологии Боннского университета.

В дополнение к изданию в кожаном переплете, издана облегчённая т. н. «студенческая» версия энциклопедии (книга в мягкой обложке и уменьшенная в масштабе, без печати таблиц и складных карт, качество бумаги отдельных частей явно различается):

 Часть I (тома 1-17), 1993, 13602 страниц в целом.
 Часть II (тома 18-27), 2000, 8175 страниц в целом.
 Часть III (тома 28-36), 2006, 7361 страниц в целом.

Обзор 

 Том 1 (1977): Aaron — Agende, 804 С.
 Том 2 (1978): Agende — Anselm von Canterbury, 798 С.
 Том 3 (1978): Anselm von Laon — Aristoteles/Aristotelismus, 826 С.
 Том 4 (1979): Arkandisziplin — Autobiographie, 813 С.
 Том 5 (1980): Autokephalie — Biandrata, 805 С.
 Том 6 (1980): Bibel — Böhmen und Mähren, 786 С.
 Том 7 (1981): Böhmische Brüder — Chinesische Religionen, 802 С.
 Том 8 (1981): Chlodwig — Dionysius Areopagita, 800 С.
 Том 9 (1982): Dionysius Exiguus — Episkopalismus, 790 С.
 Том 10 (1982): Erasmus — Fakultäten, Theologische, 813 С.
 Том 11 (1983): Familie — Futurologie, 800 С.
 Том 12 (1984): Gabler — Gesellschaft/Gesellschaft und Christentum V, 801 С.
 Том 13 (1984): Gesellschaft/Gesellschaft und Christentum VI — Gottesbeweise, 804 С.
 Том 14 (1985): Gottesdienst — Heimat, 804 С.
 Том 15 (1986): Heinrich II. — Ibsen, 808 С.
 Том 16 (1987): Idealismus — Jesus Christus IV, 795 С.
 Том 17 (1988): Jesus Christus V — Katechismuspredigt, 814 С.
 Том 18 (1989): Katechumenat/Katechumenen — Kirchenrecht, 778 С.
 Том 19 (1990): Kirchenrechtsquellen — Kreuz, 818 С.
 Том 20 (1990): Kreuzzüge — Leo XIII., 793 С.
 Том 21 (1991): Leonardo da Vinci — Malachias von Armagh, 806 С.
 Том 22 (1992): Malaysia — Minne, 800 С.
 Том 23 (1993): Minucius Felix — Name/Namensgebung, 807 С.
 Том 24 (1994): Napoleonische Epoche — Obrigkeit, 800 С.
 Том 25 (1995): Ochino — Parapsychologie, 787 С.
 Том 26 (1996): Paris — Polen, 816 С.
 Том 27 (1997): Politik/Politikwissenschaft — Publizistik/Presse, 807 С.
 Том 28 (1997): Pürstinger — Religionsphilosophie, 804 С.
 Том 29 (1998): Religionspsychologie — Samaritaner, 798 С.
 Том 30 (1999): Samuel — Seele, 813 S.
 Том 31 (2000): Seelenwanderung — Sprache/Sprachwissenschaft/Sprachphilosophie, 823 С.
 Том 32 (2001): Spurgeon — Taufstein, 783 С.
 Том 33 (2002): Technik — Transzendenz, 810 С.
 Том 34 (2002): Trappisten/Trappistinnen — Vernunft II, 792 С.
 Том 35 (2003): Vernunft III — Wiederbringung aller, 820 С.
 Том 36 (2004): Wiedergeburt — Zypern, 872 С.

 Указатели:

 Frank Schumann, Michael Wolter, Theologische Realenzyklopädie. Register zu Band 1—17. — Berlin; New York: Walter De Gruyter, 1990. — 229 s. — ISBN 3-11-010479-2, ISBN 978-3-11-010479-0
 Abkürzungsverzeichnis / Hrsg. v. S. Schwertner. — Berlin; New York: Walter De Gruyter, 1994. — xviii, 398 s. — ISBN 3-11-014295-3, ISBN 978-3-11-014295-2
 Claus-Jürgen Thornton, Michael Glatter, Stephan Schwerdtfeger, Theologische Realenzyklopädie. Register zu Band 1—27. — Berlin: Walter De Gruyter, 1998. — [8], 504 s. — ISBN 3-11-016088-9, ISBN 978-3-11-016088-8
 Claus-Jürgen Thornton, Michael Glatter, Stephan Schwerdtfeger, Theologische Realenzyklopädie. Register zu Band 1—27. — Berlin; New York: Walter De Gruyter, 2000. — [8], 504 s. — ISBN 3-11-016295-4, ISBN 978-3-11-016295-0
 Gesamtregister. 2 Bände:
 Band I: Bibelstellen, Orte und Sachen / Zusammengest. v. Döhnert, Albrecht. Unter Mitarb. v. Glockner, Matthias. — Berlin [u.a.]: Walter De Gruyter, 2006. — xi, 693 s. — ISBN 3-11-018384-6, ISBN 978-3-11-018384-9
 Band II: Namen. / Zusammengest. v. A. Döhnert, K. Ott. Unter Mitarb. v. T. Kirchhof, C. R. Kraus. — Berlin: Walter De Gruyter, 2007. — xi, 772 s. — ISBN 3-11-019078-8, ISBN 978-3-11-019078-6
 Gesamtregister. 2 Bände. — Berlin: Walter De Gruyter, 2010. — 1667 s. ISBN 978-3-11-020803-0

 Компактное «студенческое» издание:
 Theologische Realenzyklopädie: Studienausgabe. Teilen I—III., Gesamtregister. 4 Bände. — Berlin: Walter De Gruyter, 1993—2012. — ISBN 3-11-019098-2, ISBN 978-3-11-019098-4 (36 томов в 3-х частях, с 4-я томами указателей)

 Реальная теологическая энциклопедия Online:
 Berlin: Walter De Gruyter, 2008. — ISBN 978-3-11-023302-5 (Kauf), ISBN 978-3-11-023303-2 (Mietabo)

Литература 
 Gerhard Müller, Horst Balz, Gerhard Krause (Herausgeber), Theologische Realenzyklopädie. 36 Bände. — Berlin: Walter De Gruyter, 1976—2004. ISBN 3-11-002218-4 / ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4; Studienausgabe: ISBN 3-11-013898-0 / ISBN 3-11-016295-4
 Neil Orloff, Theologische Realenzyklopädie. — [S.l.]: Walter De Gruyter, 1990. ISBN 3-11-011613-8, ISBN 978-3-11-011613-7

Ссылки 
 TRE на сайте издателя
 Онлайн-доступ к полному тексту через DBIS

Энциклопедии на немецком языке
Исторические справочные издания
Многотомные издания